

Voor vloeistoffen 
Bierpul, een beker voor bier, met oor en deksel
Bierfles, een fles waarin het bier verkocht wordt in de kleinhandel
Pul (mis), een kan in de katholieke eredienst
Kruik (verpakking), serviesgoed met een dunne hals en dikke buik
Pul (vaas), een vaas met korte wijde hals

Personen 
Tiglat-Pileser III (745-727 v.Chr.), een Assyrisch koning, ook bekend als Pul
Paul Pul (1883-1954), een Nederlands zanger
een medewerker van een oliemolen (olieslagerij)

Overige 
Kuiken (vogel)
zie ook Lijst van benamingen voor dieren
een honderdste van een Afghaanse afghani
Station Pulborough, een Engels spoorwegstation met stationscode PUL
De Pul, een jongerencentrum, cultureel centrum en poppodium in Uden